Га́гино — село в Нижегородской области, административный центр Гагинского района и Гагинского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Пьяны.

История 
Точная дата основания села Гагина неизвестна. По одним источникам — 29 июня 1586 года по другим — 1588 год. После похода на Казань в 1552 году Иван Грозный пожаловал эту местность воеводе Ивану Васильевичу Гагину. Созданный им населённый пункт был назван Гагиным.

До 1779 года Гагино располагалось на территории Арзамасского уезда, но в связи с административно-территориальной реформой Екатерины II вошло в состав вновь образованного Сергачского уезда Нижегородского наместничества (с 1797 года — Нижегородская губерния). 

К 1861 году село населяли помещичьи крестьяне, разделенные на три владения: князя Долгорукова, дворян Ахматовых и дворян Кейч. После крестьянской реформы в селе было образовано три сельских общества (по бывшим владельцам), и оно стало центром Гагинской волости.

После октябрьской революции в селе был создан Гагинский сельсовет. 17 июля 1929 года в ходе административно-территориальной реформы 1920-х годов Гагинская волость была упразднена, а на ее базе создан Гагинский район.

В апреле 1963 года в связи с хрущовской административно-территориальной реформой Гагинский район был упразднен, а село Гагино (вместе с остальными населенными пунктами Гагинского сельсовета) вошло в состав укрупненного Лукояновского района. В январе 1965 года Гагино вновь стало центром восстановленного Гагинского района.

Население

Русская православная церковь 
10 июля 2011 года архиепископ Георгий совершил чин закладки храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Достопримечательности 
23 сентября 2011 года в селе был открыт и освящён памятник воинам, погибшим в афганской и чеченской войнах.

Люди, связанные с селом 
 Вавилин, Иван Николаевич (1926—2008) — Герой Социалистического Труда.
 Ефимова, Аделаида Александровна (род. 30 июля 1929 года, село Гагино) — живописец, Заслуженный художник БАССР (1979).
 Кочемасов, Вячеслав Иванович (1918—1998) — советский государственный деятель и дипломат.
 Кузнецов, Дмитрий Аркадьевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Гагинского района
Районные центры Нижегородской области